Microcyclops tricolor – gatunek widłonogów z rodziny Cyclopidae. Nazwa naukowa tego gatunku skorupiaków została opublikowana w 1937 roku na podstawie prac naukowych szwedzkiego zoologa Knuta Lindberga.

Przypisy 

Microcyclops
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1937 roku